Цеберка — дерев'яна посудина з дужкою для носіння і зберігання води та іншої рідини; відро.
 Цеберка — село в Україні, Романівському районі Житомирської області.

Див. також 
 Цебер (значення)